Зыковский сельсовет — сельское поселение в Берёзовском районе Красноярского края.

Административный центр — село Зыково. В Зыковском сельсовете расположен памятником природы - Чёрная сопка, символический отображенный на гербе и флаге сельсовета.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Зыковский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 15

Примечания 

Муниципальные образования Берёзовского района Красноярского края
Сельские поселения Красноярского края